Хронологический перечень царей Хадрамаутского царства до середины IV века, когда Хадрамаут был окончательно подчинён Химьяритскому царству.

Примечания

Литература 
 
 

Хадрамаут